Шумадијски чај је колоквијални назив за напитак који се у Србији справља од куване ракије. 

Чај се прави од ракије која се добија након прве дестилације, тзв. „меке“ ракије. Садржај алкохола (етанола) код меке ракије износи око 5%. Укувавањем ове ракије и шећера се добија тзв. „шумадијски чај“.

У јужној Србији овај напитак се назива врућа ракија или једноставно „врућа“. Кува се обично на крсним славама и служи гостима да би се загрејали (у зимском периоду). Сипа се у мање чаше, но веће него за чисту ракију.

Алкохолна пића